Die Basketball-Europameisterschaft (offiziell: EuroBasket) wird seit 1935 vom europäischen Basketballverband FIBA Europa veranstaltet. Das Turnier der Herren fand von 1947 bis 2017 im Zweijahresrhythmus in ungeraden Jahren statt, ehe auf einen Vierjahresrhythmus gewechselt wurde. Das Turnier der Damen wurde zwischen 1950 und 1980 im Zweijahresrhythmus in geraden Jahren veranstaltet und findet seit 1981 in ungeraden Jahren statt.

Bei diesen Turnieren spielen die Basketball-Nationalmannschaften den Europameister aus. Neben den Wettbewerben für Herren und Damen werden auch Jugendeuropameisterschaften (in den Altersklassen U20, U18 und U16) ausgetragen.

Von 1935 bis 1955 war der Basketballweltverband der Veranstalter. Bis 1961 waren auch Ägypten und der Libanon mangels kontinentaler Basketball-Organisation teilnahmeberechtigt. Israel gehört aus politischen Gründen dem europäischen Verband an.

Europameisterschaften der Herren

Übersicht aller Europameisterschaften 

* 1992–2003 trat Serbien und Montenegro unter der Bezeichnung Jugoslawien an.
QR: Qualifikation; FR: Finalrunde

Statistik der EM-Sieger

Most Valuable Player und Topscorer

Europameisterschaften der Damen

Übersicht aller Europameisterschaften

Statistik der EM-Sieger

Siehe auch 
 U-20-Basketball-Europameisterschaft
 FIBA Europa
 Basketball-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website der FIBA
 Offizielle Website der FIBA Europe

Einzelnachweise 

 
Europameisterschaft